Die Große Synagoge von Ljuboml in der Oblast Wolyn in der Ukraine wurde 1510 (oder 1521) als Wehrsynagoge erbaut und war damit eine der ältesten Synagogen in der Ukraine.

Architektur 
Die Synagoge war ein prachtvoller Bau im Stil der polnischen Renaissance. Sie hatte die Form eines Kubus,  wobei der angrenzende Raum für die Frauen niedriger war.

Besondere Gravierungen an der Fassade werteten den großartigen Eindruck des Gebäudes noch weiter auf. Der Eingang zur Haupthalle war mit zwei Inschriften aus der Bibel dekoriert. An den Seiten waren drei große Fenster, deren Bögen ebenfalls Inschriften besaßen.

Geschichte 
In den ersten Monaten der deutschen Besetzung Ljubomls im Zweiten Weltkrieg wurde die jüdische Bevölkerung gezwungen, die Thorarollen und alten Bücher aus der Synagoge zu holen und zu verbrennen.

In die Wand wurde eine Öffnung gebrochen, damit die geraubten Wertsachen und die Kleidung der erschossenen Juden mit Lastwagen dorthin gebracht werden konnten, um sie zu sortieren und zu lagern.

Bei der Befreiung Ljubomls im Jahr 1944 waren von ehemals 5000 Juden noch 51 am Leben.

Obwohl die Synagoge nicht besonders beschädigt war, wurde sie 1947 von den sowjetischen Behörden vollständig abgerissen.

Trivia 
Im Jahr 1918 gab der Magistrat von Ljuboml eine Briefmarkenserie mit Ansichten der Stadt heraus. Die Beschriftung war in den vier Sprachen , ,  und . Eine der Briefmarken zeigte die Synagoge.

Siehe auch 
 Liste von Synagogen in der Ukraine

Einzelnachweise

Weblinks 

Ljuboml
Ljuboml
Ljuboml
Ljuboml
Erbaut in den 1510er Jahren
Rajon Kowel
Ljuboml
Zerstört in den 1940er Jahren
Abgegangenes Bauwerk in der Ukraine
Sakralbau in der Oblast Wolyn
Befestigungsanlage in der Ukraine